Il singolare del torneo di tennis Qatar Total Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Anastasija Myskina che ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Justine Henin-Hardenne (semifinali)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Anastasija Myskina (campionessa)
 Ai Sugiyama (secondo turno)

 Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Conchita Martínez (primo turno)
 Magüi Serna (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2004